Charles Linglet (né le  à Montréal, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il est naturalisé biélorusse le 16 février 2012 par le président Alexandre Loukachenko.

Carrière de joueur 
Après une carrière de quatre saisons avec le Drakkar de Baie-Comeau où il connut une saison de 123 points, il rejoignit les rangs de l'ECHL lors de la saison 2003-04. Il s'imposa finalement dans la Ligue américaine de hockey lors de la saison 2005-2006 alors qu'il joua pour les Rivermen de Peoria, le club-école des Blues de Saint-Louis.

Grâce à ses performances lors de cette saison, il prit part au camp d'entraînement des Blues. Il fut par contre retourné aux Rivermen. Les Blues ne l'oublièrent pas, ils lui offrirent un contrat à deux volets  en janvier 2007. Le  il se joint au Torpedo Nijni Novgorod, club de la Ligue continentale de hockey.

Le , il signe un contrat avec le HC Lugano, club de Ligue nationale A suisse.

Trophées et honneurs personnels

Ligue américaine de hockey 
 2009-2010 : sélectionné pour le Match des étoiles avec l'équipe Canada.
 2009-2010 : nommé dans la deuxième équipe d'étoiles.

KHL 
2010-2011 : nommé dans la meilleure ligne (Linglet - Ryan Vesce - Matt Ellison du Torpedo Nijni Novgorod)

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1999-2000 ||Drakkar de Baie-Comeau ||LHJMQ ||64 ||14 ||20 ||34 ||13 ||6 ||3 ||3 ||6 ||4
|-
|2000-2001 ||Drakkar de Baie-Comeau ||LHJMQ ||70 ||21 ||34 ||55 ||61 ||11 ||2 ||2 ||4 ||10
|-
|2001-2002 ||Drakkar de Baie-Comeau ||LHJMQ ||72 ||52 ||71 ||123 ||34 ||5 ||1 ||3 ||4 ||2
|-
|2002-2003 ||Drakkar de Baie-Comeau ||LHJMQ ||47 ||21 ||27 ||48 ||35 ||12 ||3 ||8 ||11 ||18
|-
|2003-2004 ||Aces de l'Alaska ||ECHL ||62 ||20 ||35 ||55 ||61 ||7 ||2 ||5 ||7 ||4
|-
|2003-2004 ||Grizzlies de l'Utah ||LAH ||7 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2004-2005 ||Aces de l'Alaska ||ECHL ||72 ||28 ||34 ||62 ||44 ||15 ||6 ||10 ||16 ||14
|-
|2005-2006 ||Wranglers de Las Vegas ||ECHL ||16 ||5 ||9 ||14 ||15 ||12 ||5 ||4 ||9 ||20
|-
|2005-2006 ||Rivermen de Peoria ||LAH ||38 ||14 ||7 ||21 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 ||Rivermen de Peoria ||LAH ||73 ||31 ||29 ||60 ||30 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 ||Rivermen de Peoria ||LAH ||80 ||24 ||42 ||66 ||65 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 ||Rivermen de Peoria ||LAH ||37 ||1 ||8 ||9 ||23 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || Falcons de Springfield ||LAH ||21 ||7 ||9 ||16 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Falcons de Springfield ||LAH ||75 ||19 ||55 ||74 ||36 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || Oilers d'Edmonton || LNH ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Torpedo Nijni Novgorod ||KHL || 53|| 20|| 25|| 45|| 30||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2011-2012 ||Dinamo Minsk || KHL || 51|| 12|| 14|| 26|| 75|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|2012-2013 || Dinamo Minsk || KHL || 22|| 3|| 4|| 7|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || HC Lugano || LNA || 5|| 2|| 0|| 2|| 0|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2013-2014 || KHL Medveščak Zagreb || KHL || 45|| 9|| 18|| 27|| 34|| 4|| 0|| 4|| 4|| 2
|-
| 2014-2015 || Dinamo Minsk || KHL || 54|| 22|| 36|| 58|| 59 || 5 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| 2015-2016|| Dinamo Minsk || KHL||16 ||2 ||6 ||8 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Dinamo Minsk || KHL||23 ||0 ||8 ||8 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Tappara Tampere || Liiga ||11 ||2 ||3 ||5 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Eisbären Berlin || DEL ||8 ||2 ||2 ||4 ||2 ||13 ||3 ||5 ||8 ||2
|- 
| 2017-2018 || Dinamo Minsk || KHL||55 ||6 ||11 ||17 ||11||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2018-2019 || Cardiff Devils || EIHL||59 ||21 ||54 ||75 ||26 ||4 ||4 ||4 ||8 ||2
|- 
| 2019-2020 || Cardiff Devils || EIHL ||38 ||7 ||26 ||33 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-

Au niveau international 

|-
| 2016 || align=left| || align=left|Championnat du monde || 7 || 1 || 5 || 6 || 4 || align=left| place
|-
| 2016 || align=left| Biélorussie || align=left|Qualification olympique || 3 || 0 || 2 || 2 || 0 || align=left|Non qualifié
|-
| 2017 || align=left| Biélorussie || align=left|Championnat du monde ||7 ||0 ||4 ||4 ||2 || align=left| place
|-
| 2018 || align=left| Biélorussie || align=left|Championnat du monde ||6 ||1 ||1 ||2 ||0 || align=left| place (relégué en D1A)

Transactions en carrière 
  2007 : signe un contrat comme agent libre avec les Blues de Saint-Louis.

Notes et références 

Naissance en juin 1982
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur international biélorusse de hockey sur glace
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LAH)
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Aces de l'Alaska
Joueur des Wranglers de Las Vegas
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du Drakkar de Baie-Comeau
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Lugano
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Tappara
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur des Cardiff Devils